Catedral de la Santa Virgen puede referirse a:
 Catedral de la Santísima Virgen María (Belgrado), catedral de Belgrado, Serbia
 Catedral de la Santísima Virgen María (Bogor), catedral de Bogor, Java, Indonesia
 Catedral de la Santísima Virgen María (Hamilton), catedral de Hamilton, Nueva Zelanda
 Catedral de la Santísima Virgen María (Vilkaviškis), catedral de Vilkaviškis, Lituania